

Благово () — село в Монтанській області. Входить до складу общини Монтана.
 Благово () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Шумен.